Habichtstein steht für
Burg Habichtstein, Ruine in Nordböhmen (Tschechien)
Hotel Habichtstein, Harzgerode in Sachsen-Anhalt 
Naturschutzgebiet Habichtstein bei Bodenhausen (Ehlen) 
Habichtstein (Eschenberg), Felsformation am Eschenberg (Kirchdorf im Wald)